Aardrijkskunde
 Australië
 Wilson (West-Australië)
 Verenigd Koninkrijk
 Wilson (Devon)
 Wilson (Leicestershire)
 Verenigde Staten
 Wilson (Arkansas)
 Wilson (Kansas)
 Wilson (Louisiana)
 Wilson (New York) 
 Wilson (North Carolina)
 Wilson (Ohio)
 Wilson (Oklahoma)
 Wilson (Pennsylvania)
 Wilson (Texas)
 Wilson (Wisconsin)
 Wilson (Wyoming)

Bedrijf
 Wilson Sporting Goods, Amerikaans fabrikant van sportartikelen

Dieren
 Wilsons paradijsvogel
 Wilsons stormvogeltje

Fictief figuur
 Arthur Wilson, personage uit de Britse komische televisieserie Dad's Army)
 Edward Wilson, personage gespeeld door Matt Damon in de Amerikaanse film The Good Shepherd
 George Everett Wilson, personage uit de Amerikaanse stripreeks Dennis the Menace
 Dr. James Wilson, personage uit de Amerikaanse televisieserie House M.D.
 Martha Wilson, personage uit de Amerikaanse stripreeks Dennis the Menace
 Wilson, naam die Chuck Noland, gespeeld door Tom Hanks, geeft aan een volleybal in de Amerikaanse film Cast Away
 Wilson, personage uit de Amerikaanse komische televisieserie Home Improvement

Geneeskunde
 Ziekte van Wilson

Media
 Wilson (film), biografische film over Woodrow Wilson van Henry King met Alexander Knox en Geraldine Fitzgerald
 Wilson (2017), film van Craig Johnson met Woody Harrelson, Laura Dern en Isabella Amara

Personen met de achternaam Wilson
 Alex Wilson (Canadees atleet), Canadees atleet
 Alex Wilson (Zwitsers atleet), Zwitsers atleet
 Alexander Wilson (ornitholoog), (1766-1813), een Schots-Amerikaanse dichter en ornitholoog
 Andrew Wilson (zwemmer), Amerikaans zwemmer
 Benjamin Wilson, (1721-1788), een Brits portretschilder en natuurvorser
 Bradley Wilson, Amerikaans freestyleskiër
 Brian Wilson, Amerikaans muzikant (The Beach Boys)
 Brian Scott Wilson, Amerikaans componist
 Bryon Wilson, Amerikaans freestyleskiër
 Charlie Wilson (muzikant), Amerikaans muzikant
 Charlie Wilson (politicus), Amerikaans politicus
 Colin Wilson, Brits schrijver
 Colin Wilson (striptekenaar), Nieuw-Zeelands striptekenaar
 Danny Wilson, Noord-Iers voetballer en voetbalcoach
 Dennis Wilson, Amerikaans muzikant
 Edith Wilson, tweede vrouw van de Amerikaanse president Woodrow Wilson
 Edmund Wilson, Amerikaans journalist en schrijver
 Edward Adrian Wilson, Brits poolonderzoeker, arts en ornitholoog
 Edward Osborne Wilson, Amerikaans wetenschapper
 Ellen Wilson, eerste vrouw van de Amerikaanse president Woodrow Wilson
 Ernest Henry Wilson, Amerikaans botanicus
 Frank Wilson, 9e premier van West-Australië
 Harold Wilson, Brits politicus, voormalig eerste minister van het Verenigd Koninkrijk
 Henry Wilson (politicus), Amerikaans politicus, vicepresident van de Verenigde Staten
 Henry Hughes Wilson, Brits generaal 
 Henry Lane Wilson, Amerikaans diplomaat
 Henry Maitland Wilson, Brits generaal
 Ian Wilson (schrijver), Brits schrijver
 Ian Wilson (componist), Iers componist
 Jack Wilson of Wovoka, indiaans spiritueel leider
 Jackie Wilson, Amerikaans zanger
 Jacqueline Wilson, Engels schrijfster
 Jocky Wilson, Schots darter
 John Anthony Burgess Wilson, volledige naam van de Britse schrijver Anthony Burgess
 Justin Wilson, Brits autocoureur
 Kenneth Wilson, Amerikaans natuurkundige, Nobelprijs voor de Natuurkunde in 1982
 Luke Wilson, Amerikaans acteur
 Madison Wilson, Australisch zwemster
 Mara Wilson, Amerikaans actrice
 Mary Wilson, Amerikaans zangeres
 Owen Wilson, Amerikaans acteur
 Patrick Wilson, Amerikaans acteur en zanger
 Percy Wilson, Amerikaans botanicus 
 Peta Wilson, Australisch actrice
 Rainn Wilson, Amerikaans acteur
 Ray Wilson, Engels voetballer
 Ray Wilson, Schots zanger
 Rebel Wilson, Australisch actrice, schrijfster, stand-upcomedian
 Richard Wilson, Brits acteur
 Ricky Wilson, Brits zanger
 Rita Wilson, Amerikaans actrice
 Robert Anton Wilson, Amerikaans schrijver
 Robert Charles Wilson, Canadees schrijver
 Robert Woodrow Wilson, Amerikaans wetenschapper, Nobelprijs voor de Natuurkunde in 1978
 Samuel Alexander Kinnier Wilson, (1878-1937), een Brits neuroloog
 Scott Barchard Wilson (1865 - 1923), Brits ornitholoog
 Sidney Wilson, Schots-Nederlands evangelist
 Steven Wilson, Brits muzikant
 Teddy Wilson, Amerikaans jazzpianist
 Thomas Wilson, Engels retoricus en schrijver
 Thomas Wilson, bisschop van Sodor en Man en schrijver
 Thomas Wilson, Schots componist
 Tony Wilson (journalist), Brits journalist
 Torrie Wilson, Amerikaans model en professioneel worstelaarster
 Tuzo Wilson, Canadees geofysicus
 Valerie Plame Wilson, Amerikaans CIA-agente
 Wilson da Silva Chagas, Braziliaans voetballer
 Walter Gordon Wilson, Brits ondernemer en bouwkundige
 Woodrow Wilson, Amerikaans politicus, 28e president van de Verenigde Staten

Transport
Wilson Avenue (Canarsie Line), station van de metro van New York

Wetenschap
 Empirische formule van Wilson
 Stelling van Wilson

Zie ook 
 Wilson County (doorverwijspagina)
 Wilson River (doorverwijspagina)
 Wilsonville (doorverwijspagina)

Engelse achternaam